Sören Urbansky ist der Name folgender Personen:
 Sören Urbansky (Historiker) (* 1980), deutscher Historiker
 Sören-Eyke Urbansky (* 2000), deutscher Basketballspieler